Die Football League First Division 1960/61 war die 62. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1960 und endete am 29. April 1961.

Der Londoner Klub Tottenham Hotspur gewann mit acht Punkten Vorsprung vor Sheffield Wednesday die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Aston Villa und Cardiff City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Newcastle United und Preston North End den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield United und Ipswich Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||17
||20
||21
||24
||25
||21
||26
||22
||28
||25
||29
||22
||21
||24
||25
||24
||23
||25
||24
||25
||34
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Tottenham Hotspur 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1960/61 für Tottenham Hotspur in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Bob Goodwin: Spurs. A Complete Record 1882–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-42-9.

Weblinks 
 England 1960-61 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1960/61
Fußballsaison 1960/61